Okręty US Navy o nazwie USS "Hoel", pochodzącej od Williama R. Hoela, oficera marynarki z czasów wojny secesyjnej:
 Pierwszy "Hoel" (DD-533) był niszczycielem typu Fletcher, który wszedł do służby w 1943 i został zatopiony w 1944 w czasie bitwy koło Samar.
 Drugi "Hoel" (DD-768) miał być niszczycielem, ale jego budowa została przerwana 13 września 1946.
 Trzeci "Hoel" (DDG-13) był niszczycielem typu Charles F. Adams, który był w służbie w latach 1962-1992.
 
Hoel